

Geografia

Italia
 Capraia – isola dell'Arcipelago Toscano e comune della provincia di Livorno
 Capraia – isola delle Tremiti in provincia di Foggia
 Capraia e Limite – comune della città metropolitana di Firenze
 Capraia – frazione di Talla in provincia di Arezzo

Persone
 Guglielmo di Capraia – giudice de facto di Arborea

Altro
 Capraia – goletta della Regia Marina
 Capraia – traghetto
 Castello di Capraia – fortificazione nella provincia di Siena